{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84801) - || 2002 XR103 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84802) - || 2002 YC1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84803) - || 2002 YB6 || 28 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84804) - || 2002 YJ8 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84805) - || 2002 YS8 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84806) - || 2002 YF12 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84807) - || 2002 YK12 || 31 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84808) - || 2002 YZ15 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84809) - || 2002 YE16 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84810) - || 2002 YV16 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84811) - || 2002 YW16 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84812) - || 2002 YL17 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84813) - || 2002 YO17 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84814) - || 2002 YU17 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84815) - || 2002 YQ18 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84816) - || 2002 YS18 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84817) - || 2002 YN19 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84818) - || 2002 YA20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84819) - || 2002 YC21 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84820) - || 2002 YO21 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84821) - || 2002 YR21 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84822) - || 2002 YW21 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84823) - || 2002 YA22 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84824) - || 2002 YK24 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84825) - || 2002 YE26 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84826) - || 2002 YU34 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84827) - || 2003 AC || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84828) - || 2003 AL || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84829) - || 2003 AN || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84830) - || 2003 AP4 || 1 januari 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (84831) - || 2003 AB5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84832) - || 2003 AD8 || 3 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84833) - || 2003 AF9 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84834) - || 2003 AZ9 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84835) - || 2003 AA10 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84836) - || 2003 AF10 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84837) - || 2003 AT10 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84838) - || 2003 AU10 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84839) - || 2003 AG12 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84840) - || 2003 AT12 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84841) - || 2003 AL14 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84842) - || 2003 AS17 || 5 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84843) - || 2003 AO20 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84844) - || 2003 AL22 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84845) - || 2003 AV22 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84846) - || 2003 AN23 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84847) - || 2003 AW28 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84848) - || 2003 AP31 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84849) - || 2003 AP34 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84850) - || 2003 AR35 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84851) - || 2003 AE36 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84852) - || 2003 AN38 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84853) - || 2003 AE39 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84854) - || 2003 AX44 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84855) - || 2003 AR45 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84856) - || 2003 AY47 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84857) - || 2003 AH49 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84858) - || 2003 AC52 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84859) - || 2003 AY64 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84860) - || 2003 AJ65 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84861) - || 2003 AG72 || 11 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84862) - || 2003 AU73 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84863) - || 2003 AF76 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84864) - || 2003 AM84 || 11 januari 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (84865) - || 2003 BM7 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84866) - || 2003 BR8 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84867) - || 2003 BX13 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84868) - || 2003 BX17 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84869) - || 2003 BD22 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84870) - || 2003 BB24 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84871) - || 2003 BV28 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84872) - || 2003 BM36 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84873) - || 2003 BW55 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84874) - || 2003 BO64 || 29 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84875) - || 2003 BW68 || 28 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (84876) - || 2003 BN71 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84877) - || 2003 BT79 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84878) - || 2003 BV88 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84879) - || 2003 BX88 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84880) - || 2003 CF6 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84881) - || 2003 CF11 || 4 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84882) Table Mountain || 2003 CN16 || 1 februari 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| (84883) - || 2003 DC22 || 28 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84884) Dorismcmillan || 2003 FS20 || 23 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84885) - || 2003 FT32 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84886) - || 2003 FE102 || 31 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84887) - || 2003 HL7 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84888) - || 2003 MA9 || 28 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84889) - || 2003 NQ8 || 2 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84890) - || 2003 NP9 || 2 juli 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84891) - || 2003 OH14 || 21 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84892) - || 2003 QD79 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84893) - || 2003 SM98 || 19 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84894) - || 2003 SJ182 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84895) - || 2003 SD252 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84896) - || 2003 SM252 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84897) - || 2003 SV296 || 29 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84898) - || 2003 SW296 || 29 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84899) - || 2003 SQ299 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84900) - || 2003 SH306 || 30 september 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten